Бодрићи могу бити:
 Бодрићи, племенски савез Полапских Словена
 Бодрићи (западнословенско племе), словенско племе које је било у саставу племенског савеза Бодрићи
 Бодрићи (јужнословенско племе), словенско племе које је било у саставу далматинске групе племена

Види још 
 Ободрити (вишезначна одредница)